Кубок Сапорты ФИБА 1999/2000 прошёл с 21 сентября 1999 по 11 апреля 2000. Победителем стал греческий клуб АЕК.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал (11 апреля 2000, Лозанна) 
 АЕК — Виртус Болонья  83:76

Ссылки 
 
 1999–2000 FIBA Saporta Cup @ FIBA Europe.com
 Сайт Евробаскет

1999 год в баскетболе
2000 год в баскетболе